Maribo Rådhus kan henvise til flere emner:
 Maribo gamle Rådhus - bygning fra 1857 opført på byens torv, og fungerede som rådhus frem til 1980'erne.
 Maribo Rådhus - Byens nye rådhus, der blev opført 1984-85